Fäbodtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västergötland 
Fäbodtjärn, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,  (0,3 ha)

Dalarna 
Sör Amsbergs fäbodtjärn, sjö i Borlänge kommun, 
Fäbodtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Fäbodtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (8,69 ha)
Fäbodtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,

Gästrikland 
Fäbodtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (9,95 ha)

Hälsingland 
Stora Fäbodtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Fäbodtjärnen (Skogs socken, Hälsingland, 677276-156174), sjö i Söderhamns kommun,  (16,3 ha)
Fäbodtjärnen (Skogs socken, Hälsingland, 677498-157112), sjö i Söderhamns kommun, 
Fäbodtjärnen (Skogs socken, Hälsingland, 677580-156598), sjö i Söderhamns kommun,  (5,43 ha)
Fäbodtjärnen (Skogs socken, Hälsingland, 677899-156460), sjö i Söderhamns kommun,  (20,9 ha)
Fäbodtjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Fäbodtjärnen (Söderala socken, Hälsingland, vid Sandarne), sjö i Söderhamns kommun,

Medelpad 
Fäbodtjärnen (Indals socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Fäbodtjärnarna, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Fäbodtjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Stor-Fäbodtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Gammelfäbodtjärnen, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (10,2 ha)
Mellbergs-Fäbodtjärnen, sjö i Timrå kommun, 
Öppoms-Fäbodtjärnen, sjö i Timrå kommun,  (4 ha)

Ångermanland 
Fäbodtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Fäbodtjärnen (Dals socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Fäbodtjärnarna (Gudmundrå socken, Ångermanland, 698348-159492), sjö i Kramfors kommun,  (6,42 ha)
Fäbodtjärnarna (Gudmundrå socken, Ångermanland, 698396-159509), sjö i Kramfors kommun,  (5,21 ha)
Fäbodtjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Fäbodtjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Fäbodtjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Fäbodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Fäbodtjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Fäbodtjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Fäbodtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Fäbodtjärnen (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Fäbodtjärnen (Mo socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Fäbodtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (11,8 ha)
Fäbodtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,93 ha)

Västerbotten 
Fäbodtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (11,5 ha)
Fäbodtjärnen (Nysätra socken, Västerbotten, 714189-175736), sjö i Robertsfors kommun, 
Fäbodtjärnen (Nysätra socken, Västerbotten, 714339-175971), sjö i Robertsfors kommun, 
Fäbodtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (3,91 ha)
Fäbodtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Fäbodtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten, 715375-176169), sjö i Skellefteå kommun, 
Fäbodtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten, 715807-175188), sjö i Skellefteå kommun,  (6,12 ha)
Fäbodtjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Fäbodtjärnen (Umeå socken, Västerbotten, 709490-171815), sjö i Umeå kommun, 
Fäbodtjärnen (Umeå socken, Västerbotten, 710566-171392), sjö i Umeå kommun, 
Fäbodtjärnen (Umeå socken, Västerbotten, 711609-171299), sjö i Umeå kommun,  (3,59 ha)
Fäbodtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715326-165696), sjö i Vindelns kommun, 
Fäbodtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715474-169489), sjö i Vindelns kommun,

Lappland 
Fäbodtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Fäbodtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun, 
Fäbodtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716446-160626), sjö i Lycksele kommun,  (9,01 ha)
Fäbodtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717873-164471), sjö i Lycksele kommun,  (9,96 ha)
Fäbodtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721664-162889), sjö i Lycksele kommun,  (5,58 ha)
Fäbodtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 722354-161357), sjö i Lycksele kommun,  (16,4 ha)
Nöl-Fäbodtjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (19,1 ha)
Fäbodtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (15,6 ha)
Fäbodtjärnen (Stensele socken, Lappland, 720365-157383), sjö i Storumans kommun, 
Fäbodtjärnen (Stensele socken, Lappland, 722373-157025), sjö i Storumans kommun,  (7,97 ha)
Fäbodtjärnen (Stensele socken, Lappland, 722473-155330), sjö i Storumans kommun, 
Fäbodtjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Fäbodtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, sydväst Latikberg), sjö i Vilhelmina kommun, 
Fäbodtjärnarna, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (5,6 ha)
Fäbodtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 
Fäbodtjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 
Fäbodtjärnen (Åsele socken, Lappland, 713351-154624), sjö i Åsele kommun, 
Fäbodtjärnen (Åsele socken, Lappland, 713577-157842), sjö i Åsele kommun,  (13,1 ha)

Se även 
Fäbodsjön
Bodtjärn
Sätertjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn